Colombe är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Jean Colombe (född omkring 1430, död omkring 1493), fransk bokmålare
 Michel Colombe (född omkring 1430, död omkring 1513), fransk skulptör

Se även  
 Colomb
 Colombe, Isère
 Coulomb

Efternamn